Příjmení Petránek nosí více významných osobností:

 Břetislav Petránek (1918–1981) – český architekt
 Helena Petránková (1904–1968) – slovenská farmaceutka židovského původu
 Jan Petránek – více osob